Abu-Ubayda Màmar ibn al-Muthanna (Bàssora, 728 - vers 825), filòleg àrab
 Abu-Ubayda ibn al-Jarrah (583-639), general musulmà i governador a Síria